Le Faouët puede referirse a: 

 Le Faouët, comuna francesa situada en Côtes-d'Armor.
 Le Faouët, comuna francesa situada en Morbihan.